Putnički danski jezik (rodi, rotwelsch; ISO 639-3: rmd), izumrli jezik kojim su se nekada služili Romi dopremljeni 1505. od Jakova IV. Škotskog, kralja Škota, u Dansku. Odatle se dio preko Danske uputio 1512. u Švedsku, gdje se razvio tavringerski romski jezik [rmu], temeljen na švedskom [swe].

Danski putnički temelji se na danskom jeziku s posuđenicama iz sjevernih romskih jezika, a bio je klasificiran danskoj skupini jezika; po novijoj klasifikaciji vodi se kao miješani. Sve donedavno, prema nekim izvještajima, bilo nekoliko govornika (D. Kenrick 1986).

Izvori

Vanjske poveznice 
Ethnologue (14th)
Ethnologue (15th)

miješani jezici
jezici Danske
izumrli jezici
Jezici po abecedi:P